Барнеа () — еврейская фамилия. Известные носители:
 Барнеа, Нахум (род. 1944) — израильский журналист и писатель, ведущий обозреватель и автор редакционных статей.
 Барнеа, Гай (:he:גיא ברנע, род. 1987) — израильский пловец.
 Барнеа, Давид — 13-й Директор службы внешней разведки «Моссад»